

Cinema 
 Rambo – serie cinematografica
 Rambo  (First Blood) – film del 1982 diretto da Ted Kotcheff

Geografia 
 Rambo – dipartimento del Burkina Faso

Letteratura 
 Primo sangue (Rambo) – romanzo di David Morrell da cui è stata tratta la serie cinematografica

Musica 
 Rambo – singolo di Craig Xen del 2020

Persone 
 Dack Rambo – attore statunitense
 David Rambo – scrittore, attore e produttore statunitense
 Dottie Rambo – cantautrice statunitense
 John Rambo – atleta statunitense
 John Rambo – politico statunitense
 Ken-Yon Rambo – giocatore di football americano statunitense
 Reba Rambo McGuire – cantautrice statunitense

Televisione 
 Rambo – serie animata del 1986

Videogiochi 
 Rambo – videogioco del 1985
 Rambo – videogioco del 1987
 Rambo: The Video Game – videogioco del 2014

Altro 
Rambo è un nome di famiglia norvegese (Vestfold) e svedese. Trae origine da ramn + bo, ovvero "nido del corvo". Le varianti sono francesi (Rambeau, Rambaut, e Rimbaud) e tedesche (Rambow).

Pagine correlate 
 John Rambo